Fakardin, een Libanese emir (1572-1635)
 Fakr ad-Din (moskee), een moskee in Mogadishu